Internazionali BNL d’Italia 2017 (kobiety)
 Internazionali BNL d’Italia 2017 (mężczyźni)